Luciano Padovese – sacerdote e teologo italiano
Luigi Padovese – vescovo italiano, vicario apostolico dell'Anatolia